Niloxè (Niloxenus, Nilóxenos ) fill de Sàtir, era un macedoni amic d'Alexandre el Gran.

El rei macedoni li va donar, segurament degut a la seva amistat personal, la superintendència o govern de la regió oriental (modern Kabul) on havia fundat Alexandria del Caucas o Alexandria Paropamisos. És mencionat per Arrià

Referències 

Sàtrapes de les satrapies índies
Sàtrapes de l'imperi d'Alexandre el Gran